Файруза Балк (; род. 21 мая 1974, Калифорния, США) — американская актриса. Самые известные фильмы с участием Файрузы Балк — «Возвращение в страну Оз», «Вальмон», «Остров доктора Моро», «Колдовство» и «Американская история Икс».

Биография 
Файруза Балк родилась в Калифорнии в 1974 году. Её отец, Соломон Фелдтхауз (Дэвид Эрл Скафф), занимался фолк-музыкой, некоторое время жил в Турции, изучая культуру и язык этой страны. Отчасти под влиянием восточной культуры он выбрал и имя для дочери — Файруза (бирюза). В 1985 году Файруза была утверждена на роль Дороти Гейл в фильме «Возвращение в страну Оз», после чего к ней пришла широкая известность. За свою актёрскую карьеру она снялась более чем в сорока фильмах и сериалах. В 1997 году драка, которую Файруза Балк и Робин Танни исполнили в конце фильма «Колдовство», была признана лучшей кинодракой года и награждена соответствующей премией (см. Кинонаграда MTV за лучший бой). В 1999—2000 годах Файруза вместе с актрисой Кристиной Риччи снялась в видеоклипе на песню Natural Blues американского диджея Moby. Этот видеоклип был номинирован на премию MuchMusic Video Awards, вручаемую в Торонто, в категории «Лучшее международное видео».

Популярность в готической субкультуре 
Файруза Балк обрела известность среди представителей субкультуры готов после того, как сыграла одну из главных ролей в фильме «Колдовство». Распространению популярности актрисы способствовал мрачный рок-н-ролльный имидж, которого она придерживается в обычной жизни, а также то, что она некоторое время держала магазин оккультных принадлежностей в Голливуде.

В 2010 году Балк объявила о создании собственного музыкального проекта Armed Love Militia и выпустила сингл Stormwinds, в записи которого принял участие бывший участник культовой готической группы Bauhaus Дэвид Джей.

Фильмография

Литература

Примечания 

Дети-актёры США
Киноактрисы США